Aleksander Łubieński (kasztelan) (1680-1754) – kasztelan gnieźnieński
 Władysław Aleksander Łubieński (1703-1767) – prymas i arcybiskup gnieźnieński
 Aleksander Łubieński (dyplomata) (1894-1951) – dyplomata, major dyplomowany